nqo – codice ISO 639-3 della lingua n'ko